Чемпионат Европы по кроссу 2015 года прошёл 13 декабря в Йере, городе на Лазурном Берегу Франции. Разыгрывались 12 комплектов наград: по 6 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов, молодёжи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет).

Первоначально права провести чемпионат удостоился другой французский город, Паре-ле-Моньяль. Однако в ноябре 2014 года Французская федерация лёгкой атлетики приняла решение перенести место проведения турнира на побережье Средиземного моря.

Дистанция была проложена по территории городского ипподрома, а также в окрестностях местного соснового леса. Погодные условия были благоприятными для спортсменов: солнце и 15 градусов тепла.

В соревнованиях приняли участие 442 атлета (240 мужчин и 202 женщины) из 32 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из 6 забегов, командное первенство подводилось по сумме мест четырёх лучших из них.

Чемпионат Европы по кроссу 2015 стал первым крупным международным турниром, на который в полном составе не была допущена сборная России после дисквалификации национальной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.

Результаты

Мужчины. 10,117 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8,087 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8,087 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 5,947 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 5,947 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4,157 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 12 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2015 года
Спорт во Франции в 2015 году
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Вар
События 13 декабря